Гутовский сельсовет:

 Гутовский сельсовет — упразднённый сельский совет, Дрогичинский район, Брестская область, Белоруссия
 Гутовский сельсовет — сельское поселение, Тогучинский район, Новосибирская область, Россия